Санто-Томе-де-Сабаркос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 8 км². Население — 104 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы